Seznam armad z zaporedno številko 39.

Seznam 
 39. armada (Japonski imperij)
 39. armada (Kitajska)
 39. armada (ZSSR)

Glej tudi